Об'єкти NGC
Ворон (сузір'я)
Галактики